Влади́мир Полива́нов:
 Поливанов, Владимир Викторович (1918—1941) — советский пианист, композитор.
 Поливанов, Владимир Николаевич (1848—1915) — общественный и государственный деятель.